Київське Олександрівське ремісниче училище
 Чернігівське Олександрівське ремісниче училище
 Білопільське Олександрівське ремісниче училище

Примітки

Джерела 
 Хлібної магістратської крамниці, Олександрівського ремісничого училища комплекс, 18— 20 ст., вул. Братська, 2, вул. Ігорівська, 14
 Київське вище професійне училище водного транспорту / Київське Олександрівське ремісниче училище ...  З 1950 року училище почало готувати кадри для річкового та морського флоту Української республіки
 Розділ 13. Реміснича освіта на Правобережній Україні (др. ПОА. XIX - 10-ті pp. XX ст.), 45 стор.
 Ситняківська С. М., доцент Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова. Організаційні засади діяльності ремісничих шкіл та ремісничих училищ в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, 2009, 2 стор.
 Світлана Ситняківська, 17. Змістові та організаційні характеристики діяльності ремісничих навчальних закладів України в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття // Історико-педагогічний альманах, 2008, Випуск 2
 Ситняківська С. М. Реміснича освіта в Україні (друга половина XIX - початок XX століття): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. — Житомир, 2009. — 20 с.
 Перші гімназії та училища: як починалася народна освіта в Чернігові / Igor Podobriy, 29.07.2021 / ''У 1888 р. Міська дума заснувала Олександрівське ремісниче училище, куди приймали хлопчиків 12 років, які  вже отримали початкову освіту
 Фонд 109 Київське Олександрівське ремісниче училище. Количество описей 2; количество дел 1571; 1874-1920 гг.